est un personnage issu de Saint Seiya, c’est le Chevalier d’Or du Bélier.
Âgé de 20 ans, il mesure 1,81 m pour un poids de 75 kg et son groupe sanguin est A.
Mû est originaire des montagnes de Jamir (Tibet), qui se situe à la frontière entre la Chine et l’Inde, à 6 000 m d'altitude dans l’Himalaya et y a accompli son entrainement.

Puissance sereine 

D’apparence plutôt frêle, il a un caractère pacifiste mais n’en cache pas moins une grande puissance. Il est le seul à savoir réparer et régénérer les armures des Chevaliers (en utilisant des outils qui rappellent fortement ceux de l’armure de bronze du Burin du Graveur). Il a aussi des dons télékinésiques. Il est souvent accompagné de Kiki d’Appendix, son jeune apprenti.

Il est le disciple de Shion (ou Sion), ancien Chevalier d’Or du Bélier et ancien Grand Pope.

Il est originaire du Tibet mais son nom laisse penser qu’il serait un descendant des habitants du mythique continent Mû.

Mû meurt dans l'arc Hadès, tué par Radamanthe. Athena le résusscite une dernière fois afin qu'il se sacrifie devant le Mur des Lamentations avec les autres chevaliers d'or.

Armure 

L’armure du Bélier représente la constellation du Bélier représentant le bélier Chrysomallos.

Techniques 

 Mur de Cristal (Crystal Wall) : (manga / série d’animation / épisode G) Le Mur de Cristal est une barrière d’énergie et de cristal, que Mû dresse afin de se protéger des attaques de ses adversaires. Outre le rôle défensif, le mur possède également un rôle offensif : il renvoie leurs attaques aux adversaires. Mû renvoie ainsi à Masque de Mort son Seki Shiki Meikai Ha, et à Aphrodite ses Roses Piranha. Cependant Shion, maitre de Mû, ainsi que Dohko de la Balance, grâce à son attaque suprême, le Rozan Hyaku Ryû Ha, parviennent à le détruire.
 Mort d'une Etoile (Starlight Extinction) : (anime / manga) Ultime attaque de Mû, qui concentre entre ses mains la lumière des étoiles qu’il génère grâce à son cosmos, puis qu’il projette sur son adversaire. Celui-ci se dissout littéralement dans ce halo de lumière. Lorsque l’adversaire a complètement disparu, Mû peut téléporter cette lumière (par exemple, Mû téléporte Seiya au Colisée, Aphrodite et Masque de Mort au château d'Hadès), ou alors il peut simplement laisser cette lumière s’éteindre : l’ennemi disparait alors définitivement (Myu du Papillon). Il reproduit ainsi la mort d’une étoile. Dans l’épisode G,la starlight extinction n'est pas l'attaque ultime de Mû, mais il l'utilise pour faire disparaitre les dimensions créées par le Titan Japet.
 Spirale Stellaire (Stardust Revolution) : (anime / manga) Première attaque offensive de Mû, ultime attaque de son maitre Shion. Mû crée un tourbillon d'étoiles filantes dans lequel est emporté son adversaire (il l’utilise en vain contre Myu du Papillon). Dans l’épisode G, la Spirale Stellaire est l’attaque ultime du chevaliet du Bélier. Mû crée une galaxie dont il extrait des centaines de météorites, puis il fait tomber cette pluie de météorites sur son adversaire.
 Toile de Cristal (Crystal Net) : Crée une toile de cristal, de même nature que le Mur de Cristal, immobilisant l’adversaire. Le filet de cristal semble également contenir l’attaque de l’adversaire. Bien que paralysé par la Toile de Cristal, Myu du Papillon parvient à utiliser sa technique, Fairy Thronging, mais la multitude de papillons mortels qui composent cette attaque restent emprisonnés dans la toile avec Myu.

Mû est un expert en psychokinésie et celui des douze Chevaliers d'Or dont les dons en ce domaine sont les plus développés. C’est son maître Shion qui lui a appris à maîtriser ce pouvoir ainsi que ses autres techniques.

 Téléportation : Mû peut se téléporter où bon lui semble, cela lui permet d’esquiver des attaques d’autres Chevaliers d’Or portées à la vitesse de la lumière (par exemple l'Excalibur de Shura). Toutefois, Mû ne peut passer une maison du sanctuaire par téléportation : le cosmos d’Athéna l’en empêche.
 Télépathie : Mû peut communiquer par télépathie, par-delà même des dimensions (avec Shaka), il guide Shaka et Ikki pour échapper à la dimension où ils ont été projetés par l'attaque suicide de ikki., il peut envoyer un choc télépathique (comme le sous-entend le Grand Pope après avoir reçu un choc télépathique de Phénix). 
 Illusions : Mû peut projeter de puissantes illusions sur l'environnement, ou dans l'esprit de ses adversaires. Il crée ainsi l'illusion du cimetière des armures et des fantômes des anciens chevalier pour protéger son domaine de Jamir. Enfin, il manipule l'esprit des chevaliers d'argents pour leur faire croire qu'ils ont abattu les chevaliers de bronze, alors qu'ils se sont attaqués aux cadavres des chevaliers noirs. Ce passage n'est pas présent dans l'animé.
 Télékinésie : Mû peut déplacer/manipuler la matière par l’esprit. Il peut ainsi faire léviter et remettre en place d'un geste sa tour de Jamir, renversée par Shiryu. Il peut également paralyser ses adversaires (Aiolia dans l’épisode G, Myu dans le manga), ou les manipuler télékinésiquement (il projette ainsi Myu contre le sol et le plafond de la maison du Cancer comme une marionnette, avant de le faire tourner sur lui-même.)

Voix 

Dans la version japonaise, c’est le comédien Shiozawa Kaneto (Shiozawa Toshikazu de son vrai nom) qui prête sa voix à Mû dans les 114 épisodes et le film Lucifer : Le Dieu des Enfers.

C’est Takumi Yamazaki (Yamazaki Isao de son vrai nom) qui le remplacera après sa mort en 2000.

Dans la version française, Mû eut surtout une voix féminine, celle de Virginie Ledieu et également Laurence Crouzet (épisode 73) .

Ses voix masculines furent celles de :

 Marc François : épisodes 39, 42 à 45
 Éric Legrand : épisode 47 et 48 + film Lucifer
 Franck Dacquin : partie Hadès (Le Sanctuaire)
 Yann Pichon : partie Hadès (Inferno et Elysion)
 Thierry Kazazian : jeu vidéo

Pour le cas particulier du film Les Chevaliers du Zodiaque : La Légende du Sanctuaire, qui dispose de sa propre continuité, le rôle a été confié à Mitsuru Miyamoto en VO et à Bruno Mullenaerts en VF.

Épisode G 

Mû n’apparait pour l’instant que très peu mais il n’y est alors que le gardien de Jamir. Lorsque Aiolia voudra faire réparer son armure avec l’aide d’Aldébaran, il sera confronté à une résistance (feinte) de Mû et constatera alors le pouvoir de ce dernier lorsque Mû sera provoqué par le titan Japet, qui malgré une tentative impressionnante, n’arrivera pas à se débarrasser si facilement du Chevalier d’Or du Bélier.

Références 

Chevaliers d'Or

pt:Anexo:Lista de Cavaleiros de Atena#Cavaleiros de Ouro